Сизоненко Антон Степанович — полковник поліції, заслужений юрист України.
 Сизоненко Володимир Григорович — заслужений працівник сільського господарства України.
 Сизоненко Олег Миколайович (1967—2016) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сизоненко Олександр Олександрович (1923—2018) — український письменник, кіносценарист, лавреат Шевченківської премії.
 Сизоненко Олександр Олексійович (1959—2012) — радянський баскетболіст, дістав звання найвищої людини світу-1991 за даними Світових рекордів Гіннеса.
 Олександра Сизоненко (* 1995) — українська акторка теату та кіно.

Примітки